Aitolahti kan syfta på:
 Aitolahti, Tammerfors – en före detta kommun i Birkaland, Finland, numera en del av Tammerfors stad
 Aitolahti – en by i Bjärnå, Egentliga Finland, Finland, se Aitolax